Дыдышко:
 Дыдышко, Александр Иванович — участник советско-финской и Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Дыдышко, Вячеслав Иосифович — шахматист; международный мастер (1982), гроссмейстер (1995). Математик-программист.